Чжоу Вэй ()(род. 26.05.1994, в провинции Сычуань) — китайский шашист, мастер ФМЖД.

Спортивные достижения 
 Чемпион Азии 2015 с классическим контролем времени
 Бронзовый призёр чемпионатов Азии 2013 и 2014 года по международным шашкам с классическим контролем времени
 Бронзовый призёр чемпионата Азии 2012 года с укороченным контролем времени
 Бронзовый призёр чемпионата КНР по международным шашкам 2011 и 2012 года, Китайских Интеллектуальных игр
 Участник чемпионата мира по международным шашкам 2013 года — 10-е место на  предварительном этапе (группа «Куперман»).

Примечания

Ссылки 
 Профиль и партии в базе турниров Федерации шашек Нидерландов 

Шашисты Китая